Кевин Варга (; 30 марта 1996, Карцаг, Венгрия) — венгерский футболист, полузащитник клуба «Дебрецен» и сборной Венгрии. Участник чемпионата Европы 2020.

Клубная карьера 
Варга — воспитанник клубов «Карцаг», МТК и «Дебрецен». В 2015 году для получения игровой практики Кевин начал выступать за дублирующий состав. Летом того же года Варга на правах аренды перешёл в «Балмазуйварош», а после в «Циганд» из Второго дивизиона Венгрии. Летом 2018 года Кевин вернулся в «Дебрецен». 18 августа в матче против «Вашаша» он дебютировал в чемпионате Венгрии в составе последних. В этом же поединке Кевин забил свой первый гол за «Дебрецен». Летом 2020 года Варга перешёл в турецкий «Касымпаша», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 850 тыс. евро. 13 сентября в матче против «Кайсериспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 20 сентября в поединке против «Ризеспора» Кевин забил свой первый гол за «Касымпашу».

Международная карьера 
9 июня 2018 года в товарищеском матче против сборной Австралии Варга дебютировал за сборную Венгрии. 18 ноября в Лиги наций против сборной Турции Кевин забил свой первый гол за национальную команду. В 2021 году Варга принял участие в чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии и Германии.

Голы за сборную Венгрии

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Балмазуйварош»
Игроки ФК «Циганд»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Хатайспор»